Вила-Боа (порт. Vila Boa) — топоним.

 Вила-Боа — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага.
 Вила-Боа — населённый пункт и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс. 
 Вила-Боа — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Браганса.
 Вила-Боа — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Гуарда.

См. также 
 Вила-Боа-де-Киреш
 Вила-Боа-де-Озильян
 Вила-Боа-ду-Бишпу
 Вила-Боа-ду-Мондегу